Jean Alexandre peut désigner :
 Jean Alexandre, pseudonyme de Jean Bruce (1921-1963), écrivain français ;
 Jean Alexandre (1925-2012), géographe belge ;
 Jean Alexandre (1937-), pasteur et poète.

Nom de plume